Landrücken steht für
 Höhenzug, im Sinn der Geomorphologie eine Erhebung der Erdkruste
 Hessischer Landrücken, ein Mittelgebirgszug in Osthessen zwischen Vogelsberg und Rhön